Венский университет музыки и исполнительского искусства () — крупнейшая консерватория Австрии, расположенная в Вене. В университете обучается около 3000 студентов.

История

Основание 
Вопрос о создании в Вене консерватории по образцу Парижской был впервые поставлен в 1808 году. В то время в Вене существовал только один профессиональный оркестр — Придворная капелла, которая использовалась преимущественно для придворных концертов и церковных служб и редко участвовала в публичных мероприятиях; уровень любительских оркестров был недостаточно высок.

В 1812 году было создано Общество любителей музыки (Gesellschaft der Musikfreunde), одной из главных задач которого, «самой прекрасной и самой важной целью», провозглашалось учреждение консерватории. Годом позже был создан комитет по организации Венской консерватории; наконец, в 1817 году удалось создать Певческую школу под верховным руководством Антонио Сальери, — для приглашения преподавателей-инструменталистов не хватало средств. В первом наборе Певческой школы оказалось 24 ученика, обучение было рассчитано на 4 года.

Только в 1819 году приглашение скрипача-виртуоза, в будущем выдающегося музыкального педагога, Йозефа Бёма позволило открыть первый инструментальный класс и сделать, таким образом, первый шаг к превращению Певческой школы в настоящую консерваторию.

Становление 
Первые 12 лет плата за обучение не взималась, Консерватория постоянно испытывала финансовые затруднения, и круг преподаваемых дисциплин расширялся медленно; наибольшее внимание при этом уделялось духовым инструментам, в которых особенно остро нуждались любительские оркестры; к 1827 году срок обучения был продлён до 6 лет.

Введение в 1829 году платного обучения не решило проблем, и в 1837 году учебное заведение оказалось на грани банкротства. Лишь с 1843 года Консерватория начала получать государственные субсидии.

На протяжении всего XIX века консерватория существовала на правах частной инициативы, достигнув к 90-м годам XIX века выдающихся масштабов — до 1000 студентов.

В 1909 году консерватория была взята под императорский патронат и стала называться Королевской и кайзеровской Академией музыки и исполнительского искусства (). Была создана новая структура управления — с назначаемым правительством президентом, артистическим директором и попечительским советом из 18 членов. Тогда же впервые был создан дирижёрский класс. Консерватории было предоставлено здание на Листштрассе, которое она делила с Венским концертным обществом.

С установлением республики в 1919 году Академия стала называться Государственной, в 1970 году была переименована в Высшую школу музыки и исполнительского искусства, а в 1998 году преобразована в университет. С 1928 года в составе Академии работают отделения театральных актёров и музыкальной педагогики.

См. также

Примечания

Ссылки 
 Сайт университета 

Консерватории по алфавиту
Консерватории Вены
Университеты Вены
Появились в 1819 году в Австрии
1819 год в музыке
Ландштрасе